Colomb ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Colomb, französischer Autorennfahrer 
 Catherine Colomb (1892–1965), Schweizer Schriftstellerin
 Denise Colomb (1902–2004), französische Fotografin
 Enno von Colomb (1812–1886), preußischer Generalleutnant und Militärschriftsteller
 Eugène Colomb (1853–1947), Schweizer Architekt
 Gebhard von Colomb (1815–1891), preußischer Generalleutnant
 Georges Colomb (Botaniker) (1856–1945), französischer Botaniker und Autor
 Georges Colomb (* 1953), französischer Geistlicher, Bischof von La Rochelle
 Jules Colomb (1816–1893), Schweizer Politiker
 Karl von Colomb (1831–1912), preußischer Generalleutnant
 Ludwig von Colomb (1767–1831), preußischer Regierungspräsident
 Marcel Colomb (* 1984), Schweizer Politiker und Musiker
 Marie von Colomb (1808–1868), Hydrotherapeutin

Siehe auch:
 Christophe Colomb
 Colombe (Begriffsklärung)
 Collomb
 Coulomb (Begriffsklärung)